

Aziende
Litton Industries – società statunitense nell'industria della difesa
Litton Entertainment – società statunitense di intrattenimento
Litton – marchio di elettrodomestici della Maytag, ex divisione della Litton Industries

Geografia

Litton (Derbyshire)
Litton (North Yorkshire)
Litton (Somerset)

Litton (Mississippi)

Persone
Abram Litton – docente statunitense
Andrew Litton (*1959) – musicista statunitense
Ashley Litton (*1983) – modella statunitense
Charles Litton Sr. (1904-1972) – inventore statunitense
Chase Litton (*1995) – giocatore di football
Drew Litton (*1958) – fumettista statunitense
Edward Litton (1787-1870) – parlamentare irlandese
Edward Falconer Litton (1827-1890) – parlamentare irlandese
Greg Litton (*1964) – giocatore di baseball
Henry Litton (*1934) – giudice di Hong Kong
James Litton – musicista statunitense
Jerry Litton (1937-1976) – politico statunitense
Marie Litton – attrice inglese
Martin Litton (ecologista) (1917-2014) – conservatore statunitense
Martin Litton (pianista) (*1957) – pianista inglese
Ray Litton (1931-2014) – giocatore di baseball